Molí Nou (Cervià de les Garrigues), molí fariner del  a Les Garrigues.
 El Molí Nou (Castellcir), molí de Castellcir (Moianès).
 El Molí Nou (Castellterçol), molí de Castellterçol (Moianès).
 El Molí Nou (Navès), masia de Navès (Solsonès).
 El Molí Nou (Sant Joan les Fonts), edifici de Sant Joan les Fonts (Garrotxa).
 El Molí Nou (Santa Pau), edifici de Santa Pau (Garrotxa).
 Molí Nou de Passerell, molí de Moià (Moianès).
 Estació de Molí Nou - Ciutat Cooperativa, estació de la Línia Llobregat-Anoia de FGC a Sant Boi (Baix Llobregat)
 Turó del Molí Nou, muntanya d'Ulldecona (Montsià).